Eric Nesterenko (1933-2022), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Ievgueni Nesterenko (1938–2021), chanteur d'opéra russe ;
 Lada Nesterenko (née en 1976), fondeuse ukrainienne ;
 Mykyta Nesterenko (né en 1991), athlète ukrainien, spécialiste du lancer du disque et du lancer du poids ;
 Vassili Nesterenko (1934-2008), physicien biélorusse ;
 Youri Nesterenko (1946-), mathématicien soviétique puis russe ;
 Yuliya Nesterenko (née en 1979), athlète biélorusse.

Patronyme russe
Patronyme ukrainien